— независимый вид математики, распространённый и успешно развивавшийся в Японии в период Эдо (1603—1867), когда страна была изолирована от европейского влияния в результате проводимой сёгунатом политики сакоку. Например, математик XVII века Сэки Такакадзу (Сэки Кова) открыл уравнение, как метод произведения вычислений, в одно и то же время со своими европейскими коллегами. Однако, с наступлением эпохи Мэйдзи (1868—1912) границы Японии вновь открылись для западного влияния и учёными была позаимствована европейская математическая традиция, нивелировавшая значимость оригинальных методов, созданных в рамках васан.

С 1971 по 2011 год в Японии издавался ежеквартальный журнал по истории математики, главным фокусом материалов которого была васан

Японские математики васан 
 
 
 
 
 
 
 Арима Райдо (Arima Raido, 1714—1783)
 
 
 Сакабэ Кохан (Sakabe Kohan, 1759—1824)
 Хасэгава Кэн (Hasegawa Ken, 1783—1838)
 
 Сираиси Тётю (Shiraishi Chochu, 1796—1862)
 Коидэ Сюки (Koide Shuki, 1797—1865)
 Омура Иссю (Omura Isshu, 1824—1871)

См. также 
 Наука в Японии

Примечания

Ссылки 
 страничка васан на shogi.ru

Наука в Японии
История математики
Японская математика